Гайшин — село в Україні
 Гайшин — село в Білорусі